{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (64901) - || 2001 YJ84 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64902) - || 2001 YG85 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64903) - || 2001 YL86 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64904) - || 2001 YO88 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64905) - || 2001 YD89 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64906) - || 2001 YL89 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64907) - || 2001 YT89 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64908) - || 2001 YM90 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64909) - || 2001 YT90 ||17 december 2001 || NEAT
|-
| (64910) - || 2001 YS91 ||17 december 2001 || NEAT
|-
| (64911) - || 2001 YT91 ||17 december 2001 || NEAT
|-
| (64912) - || 2001 YY91 ||17 december 2001 || NEAT
|-
| (64913) - || 2001 YL95 ||18 december 2001 || NEAT
|-
| (64914) - || 2001 YD96 ||18 december 2001 || NEAT
|-
| (64915) - || 2001 YQ96 ||18 december 2001 || NEAT
|-
| (64916) - || 2001 YQ97 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64917) - || 2001 YU98 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64918) - || 2001 YB99 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64919) - || 2001 YZ99 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64920) - || 2001 YS101 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64921) - || 2001 YY103 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64922) - || 2001 YO104 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64923) - || 2001 YQ104 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64924) - || 2001 YV105 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64925) - || 2001 YB107 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64926) - || 2001 YF107 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64927) - || 2001 YG108 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64928) - || 2001 YN108 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64929) - || 2001 YO108 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64930) - || 2001 YA109 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64931) - || 2001 YO109 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64932) - || 2001 YS112 ||18 december 2001 || LONEOS
|-
| (64933) - || 2001 YZ112 ||19 december 2001 || LINEAR
|-
| (64934) - || 2001 YX113 ||19 december 2001 || LINEAR
|-
| (64935) - || 2001 YJ114 ||18 december 2001 || NEAT
|-
| (64936) - || 2001 YS114 ||19 december 2001 || NEAT
|-
| (64937) - || 2001 YE115 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64938) - || 2001 YH116 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64939) - || 2001 YP116 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64940) - || 2001 YS116 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64941) - || 2001 YJ118 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64942) - || 2001 YO120 ||20 december 2001 || LINEAR
|-
| (64943) - || 2001 YZ120 ||20 december 2001 || Spacewatch
|-
| (64944) - || 2001 YG121 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64945) - || 2001 YY122 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64946) - || 2001 YF123 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64947) - || 2001 YQ123 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64948) - || 2001 YH124 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64949) - || 2001 YO124 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64950) - || 2001 YT124 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64951) - || 2001 YY124 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64952) - || 2001 YU125 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64953) - || 2001 YM127 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64954) - || 2001 YZ127 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64955) - || 2001 YO128 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64956) - || 2001 YU128 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64957) - || 2001 YE131 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64958) - || 2001 YT131 ||19 december 2001 || LINEAR
|-
| (64959) - || 2001 YW134 ||19 december 2001 || LINEAR
|-
| (64960) - || 2001 YT136 ||22 december 2001 || LINEAR
|-
| (64961) - || 2001 YU137 ||22 december 2001 || LINEAR
|-
| (64962) - || 2001 YR139 ||24 december 2001 || NEAT
|-
| (64963) - || 2001 YP144 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64964) - || 2001 YF149 ||19 december 2001 || NEAT
|-
| (64965) - || 2001 YD155 ||20 december 2001 || NEAT
|-
| (64966) - || 2001 YB157 ||19 december 2001 || NEAT
|-
| (64967) - || 2002 AV1 ||6 januari 2002 || T. Kobayashi
|-
| (64968) - || 2002 AW2 ||6 januari 2002 || LINEAR
|-
| (64969) - || 2002 AA4 ||5 januari 2002 || LINEAR
|-
| (64970) - || 2002 AJ5 ||9 januari 2002 || T. Kobayashi
|-
| (64971) - || 2002 AC6 ||5 januari 2002 || Spacewatch
|-
| (64972) - || 2002 AT9 ||11 januari 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64973) - || 2002 AC10 ||11 januari 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64974) Savaria || 2002 AF11 ||11 januari 2002 || Piszkéstető, K. Sárneczky, Z. Heiner
|-
| (64975) Gianrix || 2002 AG12 ||10 januari 2002 || CINEOS
|-
| (64976) - || 2002 AK19 ||8 januari 2002 || LINEAR
|-
| (64977) - || 2002 AL20 ||5 januari 2002 || NEAT
|-
| (64978) - || 2002 AW20 ||7 januari 2002 || NEAT
|-
| (64979) - || 2002 AZ22 ||5 januari 2002 || NEAT
|-
| (64980) - || 2002 AP23 ||5 januari 2002 || NEAT
|-
| (64981) - || 2002 AR24 ||8 januari 2002 || NEAT
|-
| (64982) - || 2002 AV37 ||9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (64983) - || 2002 AX40 ||9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (64984) - || 2002 AV41 ||9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (64985) - || 2002 AT48 ||9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (64986) - || 2002 AX50 ||9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (64987) - || 2002 AZ50 ||9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (64988) - || 2002 AH52 ||9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (64989) - || 2002 AG54 ||9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (64990) - || 2002 AK54 ||9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (64991) - || 2002 AO54 ||9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (64992) - || 2002 AR54 ||9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (64993) - || 2002 AM56 ||9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (64994) - || 2002 AE57 ||9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (64995) - || 2002 AV57 ||9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (64996) - || 2002 AG60 ||9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (64997) - || 2002 AP60 ||9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (64998) - || 2002 AL63 ||11 januari 2002 || LINEAR
|-
| (64999) - || 2002 AS63 ||11 januari 2002 || LINEAR
|-
| (65000) - || 2002 AV63 ||11 januari 2002 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten